

Ісатайський сільський округ — адміністративна одиниця, Ісатайський район, Атирауська область
 Ісатайський сільський округ — адміністративна одиниця, Хобдинський район, Актюбинська область

Дивись також 
 Ісатай